Miejscowości w USA:
 Dellwood – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Washington
 Dellwood – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Dellwood – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Adams